Хаустор је појам са више значења:

 Хаустор, рок група
 Хаустор (албум), албум групе Хаустор из 1981.
 Хаустор (пролаз), улаз или ходник.

 Хаустор на Викиречнику